Roofdieren, een orde van carnivore zoogdieren
Predator (ecologie), zowel carnivore als omnivore, jagende dieren

Zie ook
Carnivoor, dieren (predatoren en aaseters) en vleesetende planten, die uitsluitend/overwegend van weefsel van dieren leven.
Omnivoor, dieren die zowel dierlijk als plantaardig voedsel eten
Aaseter